Тринидад и Тобаго располагается на многочисленных островах.

Главные острова 
 Тринидад
 Тобаго

Острова Бокас 
Находятся между Тринидадом и венесуэльским полуостровом Пария, в проливе Бокас-дель-Драгон.
 Чакачакаре
 Монос
 Уэвос
 Гаспар-Гранде
 Гаспарильо
 Парасоль-Рокс
 Каврессе

«Пять островов» 

Принятое название для группы островов в заливе Пария к западу от Порт-оф-Спейна. На самом деле их шесть:
 Каледония
 Крэйг-айленд
 Ленаган-айленд
 Нельсон-айленд
 Пеликан-айленд
 Рок-айленд

Острова Сан-Диего 
Два маленьких острова между островами Бокас и «Пятью островами».
 Кронстадт
 Каррера

Другие возле Тринидада 
 Фаралон-Рок (возле Сан-Фернандо)
 Сольдадо-Рок
 Со-д'О

Возле Тобаго 
 Литл-Тобаго
 Сент-Джилс-айленд
 Гоат-айленд
 Систерс-рок

См. также 
 География Тринидада и Тобаго

География Тринидада и Тобаго